Searching (renpaard)
 Searching (Desperate Housewives), een aflevering uit de serie Desperate Housewives
 Searching (film), een Amerikaanse film uit 2018 geregisseerd door Aneesh Chaganty
 Searchin' (The Coasters), een single van The Coasters uit 1957 (later ook door anderen opgenomen)
 Searchin' (I Gotta Find A Man), een disconummer uit 1983 van zangeres Hazell Dean
 Searchin' (CeCePeniston)
 Searchin' (Santana), een single van Santana uit 1982
 Searching (INXS)